Хаспек Хачатур  (, 1610—1686), также Хачатур Ерец (иерей) Кафаеци — армянский книжник, поэт и музыкант XVII века.

Жизнь и творчество 
Родился в Кафе в 1610 году. Получил образование у местного священника Ованнеса и научился искусству письма и раскрашивания рукописей у дьякона Галуста (многие переписанные им рукописи дошли до наших дней). Современники с большим уважением говорили о нём, особо отмечая его музыкальные способности. Был иереем. Около 20-и лет (с начала 1640-х до 1660-х)  прожил в Карасу (ныне Белогорск), где написал агиографическую поэму о повешанном местными мусульманскими властями некоем Саргисе. Хаспек представляет Саргиса любознательным и жизнерадостным юношей, который, несмотря на сильный страх перед смертью, не отрёкся от своей веры ради спасения жизни. Отличается от предыдущих агиографических сочинений армянской литературы тем, что автор видит в смерти  в первую очередь отказ от мирских радостей. В 1668—1671 годах был в Константинополе, затем вернулся в Кафу, где и умер в 1686 году. В том же году его земляки Ованес и Симеон посвятили ему панегирики.

Помимо мученичества Саргиса из Карасу сохранились ещё семь произведений Хаспека, четыре из которых посвящены Богородице (особо значима песня «Первая среди рода женщин», ), в трёх воспеваются любовь и веселье (лучшим из них считается «Песня о розе и благоухающих цветах», ). Любовные стихи написаны на разговорном армянском языке, отличаются простотой и наивностью автора, выдают его склонность к светскому образу жизни.

издания сочинений и биографических очерков

Ссылки 
 некоторые поэмы Хаспека
 поэмы Хаспека на digilib.am

Примечания 

Поэты Армении
Армянские поэты